Embi kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Emba, vattendrag, Atyraw, 
 Emba (ort), Aqtöbe, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar